

Letteratura 
Cime tempestose (Wuthering Heights) – romanzo del 1847 di Emily Brontë

Cinema e televisione 
Cime tempestose (La voce nella tempesta) – film del 1939 di William Wyler dal romanzo omonimo
Cime tempestose (Abismos de pasión) – film del 1954 di Luis Buñuel
Cime tempestose (Wuthering Heights) – film del 1970 di Robert Fuest
Cime tempestose (Emily Brontë's Wuthering Heights)  – film del 1992 di Peter Kosminsky
Cime tempestose (Wuthering Heights) – film del 2011 di Andrea Arnold

Cime tempestose – sceneggiato TV di Mario Landi (1956)
Cime tempestose – miniserie tv di Fabrizio Costa (2004)

Musica  
Wuthering Heights (Cime tempestose) – canzone del 1978 di Kate Bush
Wuthering Heights (Cime tempestose) – opera lirica di Bernard Herrmann